Зиново — село Ялуторовского района Тюменской области России. Административный центр Зиновского сельского поселения.

Село находится на берегу озера Зиновское.

Население

Инфраструктура 
 ФАП
 Школа

Примечания 

Населённые пункты Ялуторовского района